Ли Хуэй (, род. 1953 г.) — китайский .

Биография 
Уроженец провинции Хэйлунцзян, уезд Суйхуа. Сотрудник Министерства иностранных дел Китая с 1975 года. С 1981 по 1985 год работал в посольстве Китая в СССР. Сменил ряд постов и должностей в составе МИД КНР, в том числе с 1997 по 1999 годы — посол в Казахстане. С 2009 по 2019 год — Чрезвычайный и Полномочный Посол в России, сменил на этом посту Лю Гучана.

1975—1981 — сотрудник Департамента СССР и Европы МИД КНР.

1981—1985 — атташе Посольства КНР в СССР, третий секретарь, второй секретарь.

1985—1990 — второй секретарь Департамента СССР и Европы МИД КНР, заместитель руководителя департамента, первый секретарь.

1990—1991 — первый секретарь Посольства КНР в СССР.

1991—1992 — первый секретарь Посольства КНР в РФ.

1992—1995 — первый секретарь Посольства КНР в Казахстане, советник.

1995—1997 — советник Департамента Европы и Азии МИД КНР, заместитель руководителя Департамента.

1997—1999 — Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане.

1999—2003 — руководитель Департамента Европы и Азии МИД КНР.

2003—2008 — помощник министра иностранных дел КНР.

2008—2009 — заместитель министра иностранных дел КНР.

С августа 2009 по август 2019 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации.

С 2019 года — специальный представитель правительства КНР по делам Евразии.

Награды 

 Орден Дружбы (13 мая 2019 года, Россия) — за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.
 Орден «Достык» II степени (2021 год) — за вклад в укрепление взаимовыгодного казахско-китайского сотрудничества
 Благодарность Президента Российской Федерации (8 ноября 2006 года) — за большой вклад в укрепление и развитие дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Примечания

Ссылки 
 Информация в Байдупедии 
 Краткая биография Ли Хуэя на сайте Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации 

Послы Китая в Казахстане
Послы Китая в России